Der Name Ägerten bezeichnet verschiedene Orte im Kanton Bern, Schweiz:
 die Gemeinde Aegerten im Amtsbezirk Nidau
 die Ortschaft Aegerten in der Gemeinde Wynau im Amtsbezirk Aarwangen
 die Kiesgrube Ägerten bei Aegerten, Wynau
 die Ortsteile Under-Ägerte und Ober-Ägerte von Aegerten, Wynau

Siehe auch:
 Egerten